Гайки́ —  село в Україні, у Чорнухинському районі Полтавської області. Населення становить 3 осіб. Орган місцевого самоврядування — Вороньківська сільська рада.

Географія 
Село Гайки знаходиться на відстані 2,5 км від сіл Нова Діброва, Красне та Дрюківщина (Лохвицький район). По селу протікає пересихаючий струмок з загатами. Поруч проходить автомобільна дорога .

Посилання 
 Погода в селі Гайки 

Села Полтавської області